British Open 1999 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 8 по 19 сентября 1999 года (сезон 1999/00) в Плимуте, Англия. Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале Питера Эбдона со счётом 9:5.

Высший брейк 

 147 — Стивен Хендри (финал)

Результаты

Основной турнир 

1/32 финала

Матчи по 5 побед

 Фергал О’Брайен 5:1 Джон Рид  
 Энди Хикс 5:1 Эдриан Ганнэл  
 Даррен Кларк 5:4 Энтони Хэмилтон  
 Джо Свэйл 5:4 Джеймс Рейнолдс  
 Алан Макманус 5:3 Дэйв Финбоу  
 Даррен Морган 5:3 Ли Уокер  
 Кен Доэрти 5:2 Эльфи Бёрден  
 Дрю Хенри 5:2 Найджел Бонд  
 Джон Пэррот 5:1 Ник Пирс  
 Джеймс Уоттана 5:4 Хью Эбернети  
 Питер Эбдон 5:4 Энтони Дэвис  
 Брайан Морган 5:3 Джо Джонсон  
 Стив Дэвис 5:1 Дин Рейнолдс  
 Крис Смолл 5:3 Стюарт Бинэм  
 Марк Уильямс 5:3 Майкл Джадж  
 Гэри Уилкинсон 5:2 Марк Селби  

 Джон Хиггинс 5:0 Мартин Дзивальтовски  
 Доминик Дэйл 5:3 Джейсон Фергюсон  
 Марк Кинг 5:1 Иан Маккалох  
 Стив Джадд 5:3 Дэйв Харольд  
 Пол Хантер 5:2 Джимми Мики  
 Стивен Магуайр 5:3 Билли Снэддон  
 Ронни О'Салливан 5:0 Ли Гриффин  
 Джейми Бёрнетт 5:2 Мик Прайс  
 Стивен Ли 5:2 Джонатан Бёрч  
 Квинтен Ханн 5:4 Стефан Мазроцис  
 Лео Фернандес 5:1 Мэттью Стивенс  
 Марк Дэвис 5:4 Тони Драго  
 Ник Уокер 5:0 Джимми Уайт  
 Терри Мёрфи 5:3 Марк Фентон  
 Стивен Хендри 5:2 Марко Фу  
 Грэм Дотт 5:4 Тони Джонс

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

British Open
1999 год в снукере